Gatto ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Gatto (1909–1976), italienischer Schriftsteller
 Anthony Gatto (* 1973), US-amerikanischer Jongleur
 Armando Gatto (1928–2019), italienischer Pianist und Dirigent
 Eugenio Gatto (1911–1981), italienischer Politiker
 Giulia Gatto-Monticone (* 1987), italienische Tennisspielerin
 John Taylor Gatto (1935–2018), US-amerikanischer Schulkritiker
 Luciano Gatto (* 1934), italienischer Zeichner
 Massimiliano Gatto (* 1995), italienischer Fußballspieler
 Mike Gatto (* 1974), US-amerikanischer Politiker
 Oscar Gatto (* 1985), italienischer Radrennfahrer
 Raoul Gatto (1930–2017), italienischer Physiker
 Roberto Gatto (* 1958), italienischer Jazz-Schlagzeuger und Komponist
 Simone Gatto (um 1545–1595), italienischer Kapellmeister und Komponist

Siehe auch:

 Gatto (Orgelbauer), Orgelbauerfamilie aus Österreich (18. und 19. Jahrhundert)
 Gato